iTunes Festival: London 2011 puede referirse a:

 iTunes Festival: London 2011, EP de la cantante inglesa Adele;
 iTunes Festival: London 2011, EP de la banda estadounidense My Chemical Romance.
 iTunes Festival: London 2011, EP de la banda estadounidense Foo Fighters